I70, I-70 ou I/70 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-70, un sous-marin de la Marine impériale japonaise qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Athérosclérose, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 70 (I-70), une autoroute américaine reliant Cove Fort à Baltimore ;
  Route slovaque I/70 reliant Kraľovany à Dolný Kubín.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres